|}

Die Bahnstrecke Polgár–Görögszállás ist eine normalspurige Nebenstrecke in den Komitaten Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg und führt auf einer Länge von 48 Kilometern von Polgár über Tiszalök zum Bahnhof Görögszállás bei Nyírtelek.

Geschichte 
Die Eisenbahnstrecke wurde 1896 durch die Lokalbahngesellschaft Tiszapolgár-Nyíregyháza HÉV in Betrieb genommen. Sie schloss in Polgár (früher Tisza-Polgár) an die bereits 1891 durch die Eisenbahngesellschaft Debrecen-Füzesabony-Ohat-Polgári HÉV eröffnete Bahnstrecke Ohat-Pusztakócs–Polgár an und verband diese in Görögszállás (früher Királytelek) mit der Hauptstrecke Szerencs–Nyíregyháza.

In Tiszalök kam 1897 die als Flügellinie der Tiszapolgár-Nyíregyháza HÉV erbaute Bahnstrecke nach Tiszavasvári (bis 1953 Büdszentmihály) hinzu, die zu dieser Zeit bereits weiter bis Debrecen führte.

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2009 wurde der Personenverkehr zwischen Ohat-Pusztakócs, Polgár und Tiszalök eingestellt.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke verläuft von Polgár aus in Richtung Nordosten und passiert zwischen den Haltepunkten Újtikos und Reje die Grenze zwischen den Komitaten Hajdú-Bihar und Szabolcs-Szatmár-Bereg. Anschließend verläuft sie weiter über Tiszadob und wendet sich bei Tiszadada gen Osten, wo sie vor dem Erreichen von Tiszalök den Keleti-főcsatorna überquert. Bis Kisfástanya führt die Strecke daraufhin weiter in Richtung Südosten, ehe sie nach Görögszállás in nordöstlicher Richtung weiterführt. Die gesamte Trasse folgt dabei mit einigem Abstand dem Verlauf des Flusses Theiß.

Betrieb 

Zwischen Tiszalök und Görögszállás verkehren im Fahrplanjahr 2022 täglich 14 Zugpaare in einem Stundentakt. Mit Ausnahme von Hajnalos werden bei jeder Fahrt alle Unterwegshalte bedient. In Görögszállás besteht direkter Anschluss von und nach Nyíregyháza; ein Zugpaar ist bis Nyíregyháza durchgebunden. Dabei werden Verbrennungstriebwagen der Baureihe 117 (Bzmot) und durch Umbau aus dessen Beiwagen entstandene Triebwagen der Baureihe 127 eingesetzt.

Weblinks 
 MÁV-Fahrplan der Kursbuchstrecke 117 Tiszalök–Görögszállás (2022) auf mavcsoport.hu (PDF; 79 kB)
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu
  auf iho.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke PolgarGorogszallas
Bahnstrecke PolgarGorogszallas